Branka může být:

 malá brána – stavební prvek
 branka (sport) – rozcestník

jméno
 Branka (jméno) – ženské křestní jméno
 Branka Katić – srbská herečka

geografie
 Branka u Opavy – obec v okrese Opava
 Branka (Český les) (675,2 m) – vrchol v Dyleňském lese, severně od Branky v okrese Plzeň-jih
 Branka (Halže) – místní část obce Halže v okrese Tachov
 Branka (Podorlická pahorkatina) (450 m) - vrchol a les jihozápadně od Náchoda, dějiště bitvy u Náchoda

lékařství
 děložní branka – fyziologický útvar vzniklý v děloze po porodu

Související články 
 brána (rozcestník)
 Branky

Externí odkazy